Храм Святителя Николая —  православная церковь Шахтинской епархии Русской православной церкви, расположенная в хуторе Старая Станица Каменского района Ростовской области. Относится к Каменскому благочинию.

Расположена по адресу: Каменский район, Старая Станица, ул. Ленина, 59а, на центральной площади хутора.

История 
Дата постройки церкви неизвестна. Была единственным храмом в хуторе до постройки нового храма Сергия Радонежского.

Настоятель — иерей Краснов Михаил Юрьевич.

Примечания

Ссылки 
 Старая Станица. Церковь Николая Чудотворца.

Старая Станица
Старая Станица